Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oscar Burrieza-Lopez e Filippo Veglio che hanno battuto in finale Arnaud Clément e Rodolphe Gilbert che si sono ritirati sul punteggio di 7-5, 4-0.

Teste di serie 

 Branislav Galik /  Petr Pála (quarti di finale)
 Arnaud Boetsch /  Fabrice Santoro (quarti di finale)

 Barry Cowan /  Danny Sapsford (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Bernardo Martínez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1997